Мороні (значення).

 Мороні - столиця Коморських островів.
 Андреа Мороні, провінційний італійський архітектор, батько художника  Джованні Баттіста Мороні.
 Джованні Баттіста Мороні ( 1525? - 1578 )- прізвище відомого художника Брешианської школи живопису в Італії.
 Олсен Мороні - актор зі Сполучених Штатів.
 Джованні Мороні ( 1509 - 1580) - італійський кардинал доби маньєризму, дипломат при дворі Франциска 1-го у Франції.
 Палаццо Мороні - палац родини Мороні в місті  Бергамо, Італія.

Багатозначні терміни